

Старі Ґронди — село в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Старі Ґронди — село в гміні Ґродзець Конінського повіту Великопольського воєводства